Het seizoen 1912/13 was de vierde editie van de Belgische Tweede Klasse en ging van start in september 1912 en eindigde in april 1913. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). AA La Gantoise werd kampioen en promoveerde samen met vice-kampioen Léopold Club naar de ere-afdeling.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eredivisie voor de start van het seizoen:
 RC Malines (voorlaatste)
 Léopold Club (laatste)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen:
 Uccle Sport
 FC Avenir Hasselt

Deelnemende teams
Deze ploegen speelden in het seizoen 1912/13 in Bevordering. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eindstand Bevordering 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, P: promotie, D: degradatie

Uitslagentabel

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eredivisie op het eind van het seizoen:
 AA La Gantoise (kampioen)
 Léopold Club (vice-kampioen)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar de regionale afdelingen op het eind van het seizoen:
 US Tournaisienne (voorlaatste)
 FC Avenir Hasselt (laatste)

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2